Addicted steht für:

Filme:
 Addicted (2002), südkoreanischer Film 
 Addicted (2014), US-amerikanischer Film

Fernsehserien:
 Addicted (Fernsehserie), US-amerikanischer Reality-TV-Ratgeber

Musikalben:
 Addicted (Album), elftes Studioalbum des Musikers Devin Townsend
 Addicted (Sweetbox-Album), sechstes Studioalbum der Band Sweetbox

Bücher:
 Addicted, Autobiographie von Tony Adams
 Addicted, Novelle der Erotik-Schriftstellerin Zane